Le sigle CTMC peut notamment désigner :
 une Continuous Time Markov Chain : un processus de Markov à temps continu
 la revue scientifique Current Topics in Medicinal Chemistry